En Pologne, Kozielice désigne :

dans la voïvodie de Poméranie occidentale
 Kozielice, une gmina,
 Kozielice, son siège,
 Kozielice, un village du powiat de Kamień.